Butenew ist der Familienname folgender Personen:

 Konstantin Fjodorowitsch Butenew (1805–1869), russischer Bergbauingenieur
 Nikolai Fjodorowitsch Butenew (1803–1870), russischer Bergingenieur, Geologe und Metallurg